Der Begriff Fischerwall bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Seilershof der Stadt Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg; siehe Fischerwall (Gransee)
 einen Burgwall und Bodendenkmal in der Gemeinde Kuckssee, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern; siehe Fischerwall (Kuckssee)